Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 1886 war ein Tenniswettbewerb in London.

In der neu eingeführten Challenge Round konnten Ernest und William Renshaw ihren Titel gegen Claude Erskine Farrer und Arthur John Stanley verteidigen.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Quelle 
 L. Tingay: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 0-900424-71-0, S. 165.
 A. Albiero u. a.: The Grand Slam Record Book. Vol. 1, Effepi Libri, Monte Porzio Catone 2010, ISBN 978-88-6002-017-8.

Herrendoppel
1886